Ментено́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 80 км на північ від Орлеана, 17 км на північний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Відомі люди 
 Удовиченко Олександр Іванович —  генерал-полковник в еміграції, віце-президент УНР в екзилі в 1954 — 1961 роках.

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1890 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4409,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ментенон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ментенон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар